Het ATP-toernooi van Genua 1992 (officieel het Hypo Group Tennis International) werd van 15 tot en met 21 juni gespeeld in de Italiaanse stad Genua. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van het Centro Sportivo Valletta Cambiaso.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Genua
ATP-toernooi van Pörtschach